Појам „Калемљење” може се односити на:

Пољопривреда:
 Калемљење (ботаника) - поступак вегетативног размножавања биљака
 Калемљење воћака - поступак вегетативног размножавања у воћарству

Информатика
 Калемљење (уређено дрво) - метод који се користи за манипулисање стаблима
 Калемљење (стабла одлучивања)